Finsen ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Finsen (1828–1892), isländischer Jurist und Beamter, Gouverneur der Färöer
 Niels Ryberg Finsen (1860–1904), färöisch-dänischer Mediziner
 Olaf Finsen (1859–1937), färöischer Apotheker und Politiker
 Ólafur Karl Finsen (* 1992), isländischer Fußballspieler
 Vilhjálmur Finsen (1883–1960), isländischer Diplomat
 William Stephen Finsen (1905–1979), südafrikanischer Astronom 

Finsen steht für:
 (1794) Finsen, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Finsen (Dorsum), ein Dorsum auf dem Asteroiden (433) Eros
 Finsen (Mondkrater), ein Krater auf der Rückseite des Mondes